Ulveseth ist der Familienname folgender Personen: 

 Ingvald Ulveseth (1924–2008), norwegischer Politiker
 Sigurd Ulveseth (* 1953), norwegischer Jazzmusiker